Llengua stoney, llengua sioux dakota de les Planes del Nord parlada per membres de la Primera Nació Nakoda a Alberta
 Stoney o nakoda, poble indígena que habitava a grans parts de la Colúmbia Britànica, Alberta, Saskatchewan i Montana, llurs reserves es troben actualment a Alberta i a Saskatchewan 
 Stoney (cràter), cràter d'impacte a la part sud de la cara oculta de la Lluna
 Casey Stoney, futbolista que juga com a defensa, internacional amb Anglaterra des del 2000
 George Stoney (1826 - 1911), físic angloirlandès conegut principalment per haver introduït el terme electró com la unitat fonamental de la quantitat d'electricitat
 Reserves índies Stoney 142, 143, i 144, reserves índies a Alberta en la Divisió núm 15
 Cascades Stoney Creek, cascades del rierol Stoney, situades on l'aigua descendeix de l'altiplà Atherton fins a la plana costanera de Cairns (Queensland, Austràlia)